Войсковой круг — высший орган власти в Донском и Терском войсках, народное собрание всего войска, в котором могли участвовать все казаки. На кругах решались все важнейшие вопросы — выбирались войсковые атаманы и есаулы, составы станиц, отправлявшихся к государю в Москву с вестями, организовывались встречи с посланниками, принимались решения о заключении мира и военных походах, обсуждались внутренние вопросы.

Также войсковые круги выполняли роль высшего судебного органа. Суд руководствовался нормами войскового права, которое было неписаным, однако признавалось правительством Российской империи.

Войсковой круг получил своё название потому, что на этих общественных собраниях, проходивших на открытой площади, казаки становились по кругу, сняв шапки в знак уважения к собранию и к его поводу.

Стоит отметить, что собрания, состоящие из вооружённых вольных людей, которых в другом месте страны могли бы назвать разбойниками, далеко не всегда проходили мирно и демократично. Например, на ежегодных выборах войскового атамана борьба противостоящих партий могла закончиться кровопролитной схваткой.

В Украинских малороссийских казачьих войсках Войсковой круг назывался радой.

См. также
 Казачий круг
 Круг спасения Дона
 Донской войсковой Круг

Источники

Примечания

Литература 
 

Казачье управление
Народные собрания